Дагестан по состоянию на июль 2018 года включает 1618 населённых пунктов, в том числе:
 28 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
 10 городов;
 18 посёлков городского типа;
 1590 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года — 1588 сельских населённых пунктов, из них 43 без населения).

Для большинства сельских населённых пунктов c неславянским населением, которые официально значатся как село, исторически применяется термин аул.

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 10 городам республиканского значения и 41 району (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 10 городских округов и 41 муниципальный район).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года , численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Города (городские округа)

город Махачкала

Буйнакск

Дагестанские Огни

Дербент

Избербаш

Каспийск

Кизилюрт

Кизляр

Хасавюрт

Южно-Сухокумск

Районы

Агульский

Акушинский

Ахвахский

Ахтынский

Бабаюртовский

Ботлихский

Буйнакский

Гергебильский

Гумбетовский

Гунибский

Дахадаевский

Дербентский

Докузпаринский

Казбековский

Кайтагский

Карабудахкентский

Каякентский

Кизилюртовский

Кизлярский

Кулинский

Кумторкалинский

Курахский

Лакский

Левашинский

Магарамкентский

Новолакский 

Отсутствуют в ОКАТО и ОКТМО переселенческие населённые пункты (сёла) на территории Новостроя:

 Гамиях;
 Новокули
 Новолакское;
 Новочуртах;
 Тухчар;
 Чапаево;
 Чаравали.

Ногайский

Рутульский

Сергокалинский

Сулейман-Стальский

Табасаранский

Тарумовский

Тляратинский

Унцукульский

Хасавюртовский

Хивский

Хунзахский

Цумадинский

Цунтинский 

12 населённых пунктов в составе Цунтинского района составляют административно-территориальную единицу и муниципальное образование Бежтинский участок.

Чародинский

Шамильский

Кутаны 
На территории Дагестана существуют кутаны — поселения, административно относящиеся к горным районам, расположенные на равнине в зоне отгонного скотоводства территориально в основном в Бабаюртовском районе, некоторая часть также к Кумторкалинском. Часто не имеют официального статуса или названия, но со временем могут получать официальный статус сельского населённого пункта и название.

Новострой 

Часть населённых пунктов относится к т.н. Новострою, связанному с попытками переселения лакских сёл Новолакского района с территории бывшего Ауховского района на территорию вблизи прибрежной полосы официального Кумторкалинского района, при этом 4 села из них формально относятся к Новолакскому району, а другие — считаются переселенческими населёнными пунктами без официального придания категории населённого пункта и принадлежности району  (сельскому поселению) и одноимённы тем сёлам, что находятся на прежней территории Новолакского района.

См. также 
 Городские населённые пункты Дагестана
 Административно-территориальное деление Дагестана
 Население Дагестана
 Сельсоветы Дагестана

Примечания 

Даг